Хомбусь-Батыревская волость — волость в составе Буинского уезда Симбирской губернии Российской империи, волостное правление располагалось в селе Хомбусь-Батырево.

История 
Образована волость 14 марта 1804 года, бо́льшая часть лесов и крестьянские земли относились к удельному ведомству.

Свою округу, включая земли Хомбусь-Батыревской волости с 10 селениями, местные жители называли Хум уйё (Хоминское поле). Восточную от этой волости сторону было принято называть Хирти (Степная сторона), а западную — Вирьял Кушлаваш уйe (Вирьялское Кошлоушское поле).

1 августа 1920 г. Хомбусь-Батыревская волость переведена в Цивильский уезд, а в посёлке Ибреси была учреждена Революционная тройка на правах района.

В 1926 году присоединена к Хормалинской волости.

Примечания

Ссылки 
 Памятная книжка Симбирской губернии на 1860 год
 Памятная книжка Симбирской губернии на 1868 год (с приложением)
  Памятная книжка и Адрес-Календарь Симбирской губернии на 1902 год.

Волости Буинского уезда
Волости Симбирской губернии
Волости Цивильского уезда
Волости Казанской губернии